Stefan Lennardt (* 30. März 1968) ist ein deutscher Journalist, Kommunikationsmanager und -berater sowie Hochschulprofessor an der University of Applied Sciences Europe (früher Business and Information Technology School) in Iserlohn.

Leben und Wirken 
Nach dem Abitur war Stefan Lennardt als Moderator, Reporter und Redakteur für die Radiosender des WDR, unter anderem für die Jugendwelle 1 Live tätig. Im Vorfeld der Bundestagswahl 1998 wechselte er in das Wahlkampfteam der SPD, bevor er für drei Jahre Pressesprecher der SPD Nordrhein-Westfalen wurde. 2001 stieg er in die Unternehmenskommunikation des Kabelnetzbetreibers ish ein. Nach der Fusion mit iesy zum neuen Unternehmen Unitymedia war er bis 2006 Vice President Corporate Communications. Seit 2007 arbeitete er erst als Senior Consultant, später als Geschäftsführer bei der Düsseldorfer Dependance der PR-Agentur Scholz & Friends.

Nachdem er in den vorherigen Semestern bereits als Lehrbeauftragter an der BiTS tätig war, wechselte er zum Wintersemester 2011/12 als Fachdozent endgültig an die private Fachhochschule. Er erhielt eine Professur für Journalistik und PR.

Veröffentlichungen 
 Linkswende. 25 Jahre linke Jusos. (mit Karsten Rudolph und Martin Wilke), Klartext Verlagsges., Essen 1994. ISBN 978-3-88474-242-6
 Strategische Kommunikation in regulierten Märkten. LIT-Verlag, Münster 2009. ISBN 978-3-8258-1469-4

Einzelnachweise 

Journalist (Deutschland)
Kommunikationsmanager
PR-/Medienberater
Hochschullehrer (University of Applied Sciences Europe, Standort Iserlohn)
Deutscher
Geboren 1968
Mann